Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1993 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 1993 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski, GKS Gedania Gdańsk, BBTS Włókniarz Bielsko-Biała und BKS Chemik Bydgoszcz in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten (Bielsko-Biała gab allerdings zwei Partien kampflos ab), spielten bei KS Miedź Legnica, MZKS Pocztowiec Poznań und WKSz Hetman Wrocław je acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 83 Spieler zum Einsatz, von denen 51 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin mit 10 Punkten aus 11 Partien war Agnieszka Brustman (Polonia Warszawa), je 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Marta Litinskaja-Schul (Gdańsk), Jacek Gdański (Polonia Warszawa) und Aleksander Czerwoński (Gorzów Wielkopolski). Niemand erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Agnieszka Brustman.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches „W“ bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1993); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1993), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1993; POL = Polen, RUS = Russland, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

KKS Polonia Warszawa

KS Miedź Legnica

GKS Gedania Gdańsk

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

MZKS Pocztowiec Poznań

BKS Chemik Bydgoszcz

KS Górnik Zabrze

WKSz Hetman Wrocław

PTSz Płock

KS Maraton Warszawa

KSz Hetman Gryfów Śląski

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1993
1 Liga Schach 1993